Дмитрий Никишин:
 Никишин, Дмитрий Николаевич (1979—2008) — сержант, Герой Российской Федерации.
 Никишин, Дмитрий Тихонович (1910—2003) — советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.